Kasakewitsch ist der Name folgender Personen:

 Emmanuil Kasakewitsch (1913–1962), sowjetisch-jiddischer Schriftsteller
 Irina Wladimirowna Kasakewitsch (* 1997), russische Biathletin